

Toponymie

Blauwhoef, lieu-dit d'Anvers
 Blauwhoef, hameau de la commune de Malle

Blauwhoef, hameau de la commune de Hilvarenbeek